Торнбю () — коммуна в столичном регионе () Дании. Площадь — 64,95 км², что составляет 0,15 % от площади Дании без Гренландии и Фарерских островов. Численность населения на 1 января 2008 года — 40016 чел. (мужчины — 19436, женщины — 20580; иностранные граждане — 2067).

Железнодорожные станции 
 Каструп (Kastrup)
 Аэропорт Копенгагена, Каструп (Københavns Lufthavn, Kastrup)
 Торнбю (Tårnby)

Галерея

Ссылки 
 Торнбю на borger.dk
 Официальный сайт

Коммуны Дании